Grupp D i Europamästerskapet i fotboll för damer 2017 spelades mellan den 19 och 27 juli 2017. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen (England och Spanien) avancerade till slutspelet.

Tabell

Matcher

Spanien mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=ESP-POR
|nr       = 7
|bild     = ESP-POR (women) 2017-07-19.svg 
|datum    = 19 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Victoria Losada Amanda Sampedro 
|mål2     = 
|arena    = De Vijverberg
|spelplats= Doetinchem
|publik   = 3188
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Skottland 

{{Resultat med trupp|id=ENG-SCO
|nr       = 8
|bild     = ENG-SCO-19-07-2017.svg 
|datum    = 19 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Jodie Taylor Ellen White Jordan Nobbs Toni Duggan 
|mål2     = 
|arena    = Stadion Galgenwaard
|spelplats= Utrecht
|publik   = 5578
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Skottland mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=SCO-POR
|nr       = 15
 |bild     = SCO-POR (women) 2017-07-23.svg 
|datum    = 23 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Erin Cuthbert 
|mål2     =  Carolina Mendes Ana Leite
|arena    = Sparta Stadion Het Kasteel
|spelplats= Rotterdam
|publik   = 3123
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=ENG-ESP
|nr       = 16
 |bild     = ENG-ESP (women) 2017-07-23.svg 
|datum    = 23 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Fran Kirby Jodie Taylor 
|mål2     = 
|arena    = Rat Verlegh Stadion
|spelplats= Breda
|publik   = 4879
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Portugal mot England

{{Resultat med trupp|id=POR-ENG
|nr       = 23
 |bild     = POR-ENG (women) 2017-07-27.svg 
|datum    = 27 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Carolina Mendes 
|mål2     =  Toni Duggan Nikita Parris
|arena    = Koning Willem II Stadion
|spelplats= Tilburg
|publik   = 3335
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Skottland mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=SCO-ESP
|nr       = 24
|bild     = SCO-ESP (women) 2017-07-27.svg 
|datum    = 27 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Caroline Weir 
|mål2     = 
|arena    = De Adelaarshorst
|spelplats= Deventer
|publik   = 4840
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp A
Sport i Breda
Sport i Deventer
Sport i Doetinchem
Sport i Rotterdam
Sport i Tilburg
Sport i Utrecht